Ел Сумидеро има више значења:

 Ел Сумидеро, Кампо Алегре (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сумидеро (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сумидеро (Санта Лусија Мијаватлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сумидеро (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику